Проспе́кт Пархо́менко — название проспектов.

 Проспект Пархоменко — проспект в Луганске.
 Проспект Пархоменко — проспект в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Улица Пархоменко